Krasnaja Sarja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Krasnaja Sarja (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Krasnaja Sarja (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Krasnaja Sarja (Kostroma), Siedlung in der Oblast Kostroma
 Krasnaja Sarja (Krasnodar), Siedlung in der Region Krasnodar
 Krasnaja Sarja (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Krasnaja Sarja (Kursk, Lgowski), Weiler im Lgowski rajon, Oblast Kursk
 Krasnaja Sarja (Kursk, Manturowski), Weiler im Manturowski rajon, Oblast Kursk
 Krasnaja Sarja (Kursk, Sowetski), Dorf im Sowetski rajon, Oblast Kursk
 Krasnaja Sarja (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Krasnaja Sarja (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Krasnaja Sarja (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Krasnaja Sarja (Orjol, Glasunowski), Siedlung im Glasunowski rajon, Oblast Orjol
 Krasnaja Sarja (Orjol, Krasnosorenski), Siedlung im Krasnosorenski rajon, Oblast Orjol
 Krasnaja Sarja (Orjol, Kromskoi), Siedlung im Kromskoi rajon, Oblast Orjol
 Krasnaja Sarja (Orjol, Schablykinski), Siedlung im Schablykinski rajon, Oblast Orjol
 Krasnaja Sarja (Rostow, Asowski), Weiler im Asowski rajon, Oblast Rostow
 Krasnaja Sarja (Rostow, Millerowski), Weiler im Millerowski rajon, Oblast Rostow
 Krasnaja Sarja (Tscheljabinsk), Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk
 Krasnaja Sarja (Tschuwaschien), Siedlung in der Republik Tschuwaschien
 Krasnaja Sarja (Tula, Jefremowski), Dorf im Jefremowski rajon, Oblast Tula
 Krasnaja Sarja (Tula, Kamenski), Dorf im Kamenski rajon, Oblast Tula
 Krasnaja Sarja (Twer), Siedlung in der Oblast Twer
 Krasnaja Sarja (Wladimir), Siedlung in der Oblast Wladimir
 Krasnaja Sarja (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd
 Krasnaja Sarja (Wologda), Siedlung in der Oblast Wologda
 Krasnaja Sarja (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch